Šal(l)a Hajk nebo O'a nebo italsky (Lago) Scialla může být:

 Šala Hájka (jezero) – jezero v Etiopii
 O'a (kaldera) – kaldera v jeho východní části

Reference